Десяти́на:
 Десятина — единица площади в России до 1918 года, равная 1,0925 гектара.
 Десятина — налог в пользу церкви (десятая часть дохода, отдаваемая его получателем для церковных нужд).
 Десятина — в России XVII-XVIII в.в. единица административно-территориального деления Патриаршей области.

Топоним 
Десятина — название населённых пунктов:

Россия 
 Десятина — местечко в Тотемском районе Вологодской области.
 Десятина — деревня в Новгородском районе Новгородской области.

Украина 
 Десятина — село в Гороховском районе Волынской области.

См. также 
 Десятинная улица
 Десятинная церковь
 Десятинный монастырь
 Десятинный переулок
 Десятины